Hans Heumann ist der Name folgender Personen:

* Hans-Dieter Heumann (* 1950), deutscher Diplomat und Hochschullehrer
 Hans-Günter Heumann (* 1955), deutscher Komponist und Autor

Siehe auch:
 Johann Heumann